Zjeleznogorsk (kraj Krasnojarsk), een gesloten stad in de Russische kraj Krasnojarsk
 Zjeleznogorsk (oblast Koersk), een stad in de Russische oblast Koersk
 Zjeleznogorsk-Ilimski, een stad in de Russische oblast Irkoetsk